Der Buchstabe Schwa ist ein ursprünglich für das Internationale Phonetische Alphabet entwickeltes Graphem ə zur Schreibung des Schwa-Lautes, das als erweiterter Buchstabe in einige Alphabete der lateinischen und kyrillischen Schrift übernommen wurde, in einigen Sprachen aber auch das kurze ä  oder ähnliche Laute codiert.

Für den Buchstaben in lateinischer Schrift, siehe Ə.
Für den Buchstaben in kyrillischer Schrift, siehe Ә.